Julio A. Castiglioni (Buenos Aires, 1920 - ) é um engenheiro agrônomo e botânico argentino.

Obras
 Ragonese, A.E., J.A.Castiglioni. "Índice dendrológico de la Flora Argentina"
 Ragonese, A.E., J.A. Castiglioni, G. Covas, Alberto Castellanos. Estudio fitosociológico de las Salinas Grandes
 Castiglioni, J.A., José C. Tinto. 1968. Proyecto para un plan nacional de forestación
 Ragonese, A.E. y J.A. Castiglioni. 1946. Los pinares de Araucaria angustifolia en la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 1: 126-147.
 Ragonese, A.E., J.A. Castiglioni. 1952. Los Pinares de Araucaria angustifolia en la República Argentina. Springer Berlin / Heidelberg, vol. 71, Nº 9-10 / septiembre de 1952, pp. 272–289
 Ragonese, A.E.,  J.A. Castiglioni. 1970. La vegetación del Parque chaqueño. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 11(supl): 133-166.

Suss identificações e classificações das espécies botânicas foram publicados na ''Revista Invest. Agric.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina